(« dragon froid ») est un genre éteint de grands ptérosaures azhdarchidés qui a vécu pendant le Crétacé supérieur dans ce qui est maintenant le Canada. Il contient une seule espèce, , découverte dans la formation de Dinosaur Park.

Découverte 
Depuis 1972, des os de grands azhdarchidés ont été signalés en Alberta, représentant les premières découvertes de ptérosaures en provenance du Canada. Celles-ci ont parfois été référées à une espèce appartenant au genre Quetzalcoatlus. Les recherches ultérieures de Michael Habib ont indiqué qu’ils représentaient un taxon nouveau.

En 2019, l'espèce type Cryodrakon boreas a été nommée et décrite par David William Elliott Hone, Michael Habib et François Therrien. Le nom générique est dérivé du grec κρύος, kryos, « verglas » et de δράκων, drakon, « dragon ». Le nom spécifique est identique à Boreas, le vent du nord. Habib avait considéré Viserion comme un nom spécifique, comme une référence au dragon de glace de Game of Thrones.

L'holotype a été trouvé dans une couche de la formation de Dinosaur Park datant de la fin du Campanien. La couche a entre 76,7 et 74,3 millions d'années et le site de l'excavation est situé près de la limite inférieure ou antérieure de cette plage. Il consiste en un squelette partiel dépourvu de crâne. Il contient une quatrième vertèbre du cou, une côte, un humérus, un os ptéroïde, un quatrième métacarpien, un tibia et un métatarse. Le squelette a été dégagé en 1992 de la carrière Q207 et, en 1995, signalé et partiellement décrit. Ses os n'étaient pas en connexion anatomique mais associés. Il représente un individu immature. C'est le seul squelette de ptérosaure jamais vu au Canada, contrairement aux os isolés. Il a été décrit plus en détail en 2005.

Tous les os d’azhdarchidés connus de la formation de Dinosaur Park ont été référés à l'espèce. Ils appartiennent à des individus d'âges variés, parmi lesquels des juvéniles et un grand spécimen mature. La plupart des os proviennent d'animaux de taille moyenne. En 2019, seules les vertèbres du cou ont été décrites en détail ; les os d'autres parties du corps avaient déjà été traités en 2005.

Description 
Le spécimen TMP 1996.12.369, une cinquième vertèbre du cou d'une longueur de  seulement, provient d'un animal juvénile dont l'envergure de l'envergure est d'environ deux mètres. La plupart des os, parmi lesquels l'holotype, ont des dimensions similaires à celles de l'holotype de Quetzalcoatlus sp., ce qui implique une envergure d'environ cinq mètres. Le spécimen TMP 1980.16.1367 est une cinquième vertèbre dont la longueur initiale est estimée à cinquante centimètres, indiquant un animal de taille égale à l'holotype de Quetzalcoatlus northropi, dont l'envergure a été estimée à dix mètres. En 1982, cette vertèbre avait été identifiée à tort comme l’os du fémur d’un ptérosaure d’une envergure de treize mètres.

Cryodrakon était proportionnellement similaire à Quetzalcoatlus et à d’autres azhdarchidés avancés à long cou, bien que ses os un peu plus robustes puissent indiquer qu’il était légèrement plus lourd.

Cryodrakon se distingue de tous les autres azhdarchidés connus par deux caractéristiques de ses vertèbres cervicales. Les fosses pneumatiques latérales ou pneumatopores, une paire de petites ouvertures conduisant à des poches d'air de part et d'autre du tube neural, étaient positionnées près du bord inférieur du tube neural, tandis que celles d'autres azhdarchidés (à l'exception supposée dEurazhdarcho) étaient positionnées plus haut. La deuxième caractéristique distinctive se rapporte à ses postexapophyses, ses gros boutons osseux adjacents à la surface de connexion arrière saillante de chaque vertèbre, la cotyle. Les postexapophyses de Cryodrakon étaient de grande largeur mais de longueur courte, bien séparées de la cotyle et leurs facettes étaient orientées vers le bas.

Phylogénie 
Cryodrakon a été placé dans les Azhdarchidae en 2019. Aucune analyse cladistique exacte n'a été réalisée pour clarifier les relations précises avec d'autres azhdarchidés. Ce serait l'un des plus anciens azhdarchidés connus d'Amérique du Nord.

Liens externes

Notes et références 

Ptérosaure du Crétacé supérieur
Genre de ptérosaures (nom scientifique)
Ptérosaure d'Amérique
Taxon fossile décrit en 2019
Paléontologie au Canada